Op de 80e editie van het Australian Open in 2006 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 18 tot en met 29 januari 2006.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Koeznetsova (Rusland) speelde deze editie samen met de Française Amélie Mauresmo. Zij waren als veertiende team geplaatst en bereikten de derde ronde. Op dat punt besloten zij het dubbelspeltoernooi te verlaten; beiden behoorden in het enkelspel tot de laatste zestien.

Het eerste reekshoofd, het duo Lisa Raymond (Verenigde Staten) en Samantha Stosur (Australië), bereikte de finale. Daarin werden zij verslagen door het als twaalfde geplaatste Chinese koppel Yan Zi / Zheng Jie. De Chinese dames verloren de eerste set, maar wisten door winst in de volgende twee sets de titel te veroveren (2-6, 7-6 en 6-3).

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2006